Schwarzmetall steht für:

 eine veraltete Bezeichnung für Eisenwerkstoffe, die analog zu der Bezeichnung Weißmetall geschaffen wurde, siehe Buntmetall.
 eine selten verwendete Eindeutschung des Begriffes Black Metal.
 ein Album der deutschen Band Nocte Obducta.